2 de 8 sense folre, castell de gamma extra de 8 pisos d'alçada amb dues persones per pis.
 2 de 8 amb folre, castell de 8 pisos d'alçada reforçat per un folre al segon pis.